Reiche peut désigner : 
 Guntram der Reiche (ca 920 - ca 973), nom en allemand de Gontran le Riche, comte d'Alsace de 917 à 954, un des premiers ancêtres des Habsbourg ; 
 Karl Friedrich Reiche (1860-1929), botaniste allemand ; 
 Louis Jérôme Reiche, entomologiste français ; 
 Maria Reiche (1903–1998), archéologue allemande ; 
 Paul Reiche III, cocréateur avec Fred Ford de l'univers de Star Control ; 
 Reimut Reiche (1941- ), sociologue et psychanalyste allemand ; 
 Volker Reiche (1944- ), auteur de bande dessinée et peintre allemand.